

Codici 
 MTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairbanks Metro (Stati Uniti)

Medicina 
 MTX – sigla per il farmaco Metotrexato
 MTX - sigla per "metastasi"

Altro 
 Memotech MTX – computer del 1983
 MTX – gruppo musicale punk rock statunitense
 MTX Mototrax – videogioco di motocross